Борис Добровольский:
 Добровольский, Борис Михайлович (1914—1976) — советский фольклорист и композитор.
 Добровольский, Борис Яковлевич — Георгиевский кавалер; поручик. Примечания